Межконтинентальный кубок 1995 () — 34-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 28 ноября 1995 года. Прошёл между нидерландским клубом «Аякс», победителем Лиги чемпионов УЕФА 1994/95, и бразильским клубом «Гремио», победителем Кубка Либертадорес 1995. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 47 129 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1994/1995
 Кубок Либертадорес 1995

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче  

Межконтинентальный кубок 1995
Межконтинентальный кубок 1995
Спорт в Японии в 1995 году
1995 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Токио